Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma è stato eliminato al terzo turno da Denis Shapovalov.

In finale Novak Đoković ha sconfitto Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-0, 7-6(5).

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (Campione)
  Alexander Zverev (semifinale)
  Rafael Nadal (terzo turno)
  Stefanos Tsitsipas (finale)
  Casper Ruud (semifinale)
  Andrej Rublëv (secondo turno)
  Carlos Alcaraz (ritirato)
  Félix Auger-Aliassime (quarti di finale)

  Cameron Norrie (secondo turno)
  Jannik Sinner (quarti di finale)
  Hubert Hurkacz (primo turno)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Denis Shapovalov (quarti di finale)
  Reilly Opelka (primo turno)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (ritirato)

Wildcard 

  Matteo Arnaldi (primo turno)
  Flavio Cobolli (primo turno)

  Luca Nardi (primo turno) 
  Francesco Passaro (primo turno)

Qualificati 

  Sebastián Báez (secondo turno)
  Laslo Đere (secondo turno)
  Brandon Nakashima (primo turno)
  Giulio Zeppieri (primo turno)

  Francisco Cerúndolo (primo turno) 
  Dušan Lajović (primo turno) 
  Tallon Griekspoor (primo turno)

Lucky loser 

  Marcos Giron (terzo turno)

  Emil Ruusuvuori (secondo turno)

Ranking protetto 

  Borna Ćorić (primo turno)
  Dominic Thiem (primo turno)

  Stan Wawrinka (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2022